Fanta-Trade è un videogioco per browser di tipo Massively multiplayer online game gratuito.

In particolare Fanta-Trade era un gioco di simulazione di investimenti: ad ogni utente dopo una registrazione gratuita venivano affidati 100.000 fanta-euro da investire nelle maggiori borse mondiali su titoli, derivati e valute. I prezzi presenti in Fanta-Trade erano reali e in real time. L'aderenza con il mondo reale rendeva il gioco una piattaforma di simulazione facilmente utilizzabile anche da chi si vuole avvicinare al mondo della borsa senza correrne i rischi.

Come nella maggior parte dei giochi di questo tipo gli utenti potevano creare delle squadre e concorrere in classifiche che mirano ad incoronare i migliori investitori nel sistema di simulazione di trading.

Le squadre
Su Fanta-Trade era possibile creare delle squadre che concorrevano ad una speciale classifica. Entrando in una squadra o fondandone una si aveva la possibilità di suggerire i migliori titoli ai propri compagni e ricevere interessanti aiuti dai compagni che investono fianco a fianco con gli altri componenti della squadra.

I blog
Ogni utente poteva aprire un suo blog per dare suggerimenti alla community o per pubblicare i propri articoli.

Premi

Mercati azionari'
 Shanghai - China - Shanghai - .SS
 Parigi - Francia - Parigi - .PA
 Francoforte - Germania - Francoforte - .DE
 Hong Kong - Hong Kong - Hong Kong - .HK
 Bombay - India - Bombay - .NS
 Milano - Italia - Milano - .MI
 Amsterdam - Paesi Bassi - Amsterdam - .AS
 Londra - Regno Unito - Londra - .L
 Madrid - Spagna - Madrid - .MC
 New York - USA - New York - NYSE

Valute comprabili
 Bolivian boliviano
 Corona danese
 Corona islandese
 Corona norvegese
 Corona svedese
 Dinaro algerino
 Dinaro kuwaitiano
 Dinaro giordano
 Dinaro iracheno
 Dinaro tunisino
 Dollaro statunitense
 Dollaro australiano
 Dollaro canadese
 Dollaro di Hong Kong
 Dollaro namibiano
 Dollaro neozelandese
 Euro
 Franco ruandese
 Franco svizzero
 Grivnia ucraina
 Lek albanese
 Leu moldavo
 Nuova lira turca
 Nuovo Leu rumeno
 Nuevo sol peruviano
 Peso argentino
 Peso cileno
 Peso colombiano
 Peso filippino
 Peso messicano
 Rand sudafricano
 Real brasiliano
 Renminbi
 Rial iraniano
 Rial dell'Oman
 Rial saudita
 Rublo
 Rublo bielorusso
 Rupia indiana
 Rupia pakistana
 Siclo israeliano
 Sterlina egiziana
 Sterlina inglese
 Sucre ecuadoriano
 Tugrik mongolo
 Won sudcoreano
 Yen

Collegamenti esterni 
 
 Sito ufficiale del gioco Simulazione di borsa Fanta-Trade.eu